Macedonisch basketbalteam (mannen)
 Macedonisch basketbalteam (vrouwen)